Königlich Neudorf steht für:

 alter Name des Ortes Burgneudorf in Sachsen
 deutscher Name von Nowa Wieś Królewska (Opole), Stadtteil von Oppeln in Polen
 deutscher Name des Ortes Nowy Dwór Królewski in der Gemeinde Papowo Biskupie in Polen